Borchers:
 Cornelia Bruch, "Cornell Borchers" (* 1925)
 Nat Borchers (1981, Tucson), amerykański piłkarz
 Ronald Borchers (* 1957, Frankfurt), niemiecki piłkarz